Gastein Ladies 2012 — профессиональный женский теннисный турнир. Соревнования проводились на открытых грунтовых кортах.

Турнир-2012 является 6-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Бадгастайне, Австрия с 9 по 17 июня. Турнир начинал летнюю грунтовую серию, проходя параллельно второй неделе травяного сезона.

Первой ракеткой турнира в одиночном разряде была Юлия Гёргес (№ 27 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал 

Ализе Корне прервала 47-месячную серию без побед на турнирах ассоциации. Янина Викмайер вышла во второй финал грунтового турнира 37 месяцев спустя после первого.

Парный разряд 

Джилл Крейбас выиграла 1-й титул в сезоне и 5-й за карьеру в туре ассоциации. Юлия Гёргес выиграла 1-й титул в сезоне и 4-й за карьеру в туре ассоциации.

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA
 

Австрия
Теннис
Июнь 2012 года
2012